Венгрия участвовала в конкурсе 4 раз, и все 4 раза успешно проходила в финал. Дебют страны состоялся в конкурсе 1994 года.

Венгрия имеет на своем счету одно бронзовое место.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

 

Евровидение (конкурс молодых музыкантов)